Doha steht für:

 Doha, die Hauptstadt Katars
 Doha (Gemeinde), eine Gemeinde in Katar
 Doha-Abkommen
 Doha-Runde, ein Treffen der Welthandelsorganisation

Doha ist der Familienname folgender Personen:
 A. R. Shamsud Doha (1929–2012), bangladeschischer Politiker